Niemcy:
 Langwedel – miasto (niem. Flecken) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Verden
 Langwedel – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde